Tony Allen (koszykarz)
 Tony Allen (muzyk)